Loeiz Ropars - chanteur traditionnel breton
Anne-Marie Ropars - poétesse auteur compositrice bretonne professeur organiste
Erwan Ropars - joueur de cornemuse sur les albums de l'Héritage des Celtes, penn-soner du bagad Kemper pendant 26 ans puis fondateur du bagad Kerne
Joseph Ropars - commandant du paquebot France de  à 
Marie-Claire Ropars-Wuilleumier - théoricienne de la littérature, du cinéma et de l'esthétique
Guy Ropartz - compositeur français
 Marcel Ropars - Penn-soner du bagad Brest Saint Marc de 1955 à 1958
 Eugénie Ropars - fondatrice du cercle celtique Poullaouen dans les années 1930

Patronyme breton